Tcl (programmeertaal)
 Transports en Commun Lyonnais, het openbaar vervoersbedrijf in de Franse stad Lyon
 TCL (elektronicabedrijf)
 Teylingen College Leeuwenhorst, een middelbare school in Noordwijkerhout